est un genre éteint d'euryptérides (ou scorpions des mers), l'un des plus grands connus. Ce fut aussi l'un des plus grands arthropodes de tous les temps, seulement égalé en taille par le mille-pattes géant Arthropleura et un autre Pterygotidae : Jaekelopterus rhenaniae.

Pterygotus a vécu au Paléozoïque ; il est apparu il y a environ 440 millions d'années, durant l'Aéronien, au début du Silurien, et s'est éteint il y a environ 360 millions d'années, durant le Famennien, à la fin du Dévonien. On le rapproche des genres Jaekelopterus et Slimonia.

Une seule espèce est connue : Pterygotus raniceps.

Répartition géographique 
Les fossiles de Pterygotus se trouvent partout dans le monde sauf en Amérique.

Description 
La plus grande espèce pouvait atteindre une longueur de 1,75 mètre, possédait une paire d'yeux composés gigantesques, et également une autre paire d'yeux plus petits au centre de sa tête et quatre paires de pattes pour se déplacer, une cinquième paire, modifiée en sortes de palmes, ainsi qu'une paire de grandes pinces, lui permettant de capturer des proies. Six tergites principaux, ou sections de queue, contenaient les branchies et les organes reproducteurs de l'animal.

La très grande paire d'yeux de Pterygotus suggère fortement que c'était un prédateur qui s'orientait grâce à sa vue. Il utilisait ses palmes pour nager et pouvait probablement accélérer en utilisant sa queue comme une troisième palme. L'animal est généralement représenté par les artistes en train de saisir vigoureusement un poisson.

Régime alimentaire 
Cet animal géant était carnivore. Il se nourrissait principalement de Brontoscorpio et de poissons comme Cephalaspis.

Pterygotus dans la culture populaire 
Il a été représenté par la BBC dans la partie consacrée au Silurien du deuxième épisode de la série Sur la terre des géants, où il tue un Brontoscorpio.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références

Références taxonomiques 

Euryptéride
Genre d'arthropodes préhistoriques (nom scientifique)
Arthropode du Dévonien
Arthropode du Silurien
Taxon fossile décrit en 1844